Název Věžky nesou dvě obce: 

 Věžky (okres Kroměříž) – obec asi 8 km západně od Kroměříže v okrese Kroměříž
 Věžky (okres Přerov) – obec asi 6 km jihozápadně od Přerova v okrese Přerov